Molekulska formula -{C30H35NO3}- se može odnositi na:

 Ormeloksifen
 Levormeloksifen